Vandenberg is de naam van:
  Vandenberg (band), Een voormalige Nederlandse hardrockband.
 Vandenberg's MoonKings, Een Nederlandse hardrockband sinds 2014.
 Vandenberg Air Force Base, een Amerikaanse vliegbasis. 
 Een andere schrijfwijze van de achternaam Van den Berg
 Diana Vandenberg, Nederlandse kunstschilder.